MFK Slovan Giraltovce (celým názvem: Mestský futbalový klub Slovan Giraltovce) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Giraltovce. Založen byl v roce 1916. Od sezóny 2014/15 působí ve třetí fotbalové lize, sk. Východ.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu MFK Slovan Giraltovce s kapacitou 2 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1916 – založení
 TJ Slovan Giraltovce (Telovýchovná jednota Slovan Giraltovce)
 MFK Slovan Giraltovce (Mestský futbalový klub Slovan Giraltovce)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1964–1965: I. A trieda  – sk. C
 1971–1978: I. A trieda  – sk. Východ
 1978–1981: Krajský přebor – sk. Východ
 1981–1982: Divize – sk. Východ
 1982–1993: 2. SNFL – sk. Východ
 1993–1994: 4. liga 
 1994–1998: 3. liga – sk. Východ
 2006–2011: 3. liga 
 2011–2014: 4. liga 
 2014–: 3. liga – sk. Východ

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, světle fialové podbarvení – přesun do jiné soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1916